Markéta Bourbonská bylo jméno těchto bourbonských princezen:

 Markéta Bourbonská (1211–1256) – provdaná navarrská královna
dcera bourbonského pána Archambauda VIII. a manželka navarrského krále Theobalda I.
 Markéta Bourbonská (1344–1416)
dcera bourbonského vévody Petra I. a manželka pána Arnauda d'Albret
 Markéta Bourbonská (1438–1483) – provdaná bresská hraběnka
dcera bourbonského vévody Karla I. a manželka pozdějšího savojského vévody Filipa II.